Congar, Cumgar, Cungar, Cyngar, Concarius o Cungaro puede referirse a:

 San Congar de Congresbury
 San Congar de Llangefni
 Yves Congar, teólogo y cardenal
Apellidos